Государственный совет безопасности — название органов власти в ряде стран:

 Государственный совет безопасности Туркменистана — орган власти в Туркменистане.
 Государственный совет безопасности Чехии — орган власти в Чехии.